Reardon ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Reardon (1907–1941), US-amerikanischer Harfenist
 Carol Reardon (* um 1951), US-amerikanische Militärhistorikerin
 George Reardon (1930–1998), US-amerikanischer Arzt und Missbrauchstäter
 Jim Reardon, US-amerikanischer Filmregisseur, Animator und Drehbuchautor

 Julie Reardon (* 1958), australische Judoka
 Ken Reardon (1921–2008), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Mark J. Reardon (* 1957), US-amerikanischer Historiker
 Michael Reardon (1965–2007), US-amerikanischer Bergsteiger
 Paul Reardon (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Ray Reardon (* 1932), walisischer Snookerspieler
 Samuel Reardon (* 2003), britischer Sprinter
 Terry Reardon (1919–1993), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Reardon (* 1969), US-amerikanischer Computational Neuroscientologe und Unternehmensgründer